Соревнования в тройном прыжке у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1 и 3 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующей зимней чемпионкой Европы в тройном прыжке являлась Кристин Гириш из Германии. Она не защищала свой титул из-за травмы колена, полученной на одной из последних тренировок перед стартом чемпионата.

Лидер европейского сезона Екатерина Конева не получила от Европейской легкоатлетической ассоциации допуск к участию в чемпионате Европы в качестве нейтрального атлета. Выступать в составе сборной она также не имела возможности в связи с отстранением российских легкоатлетов от международных стартов из-за допингового скандала.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 14,20 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 1 марта 2019 года. В сектор вышли 18 участниц.

Финал 
Основные соревнования в тройном прыжке у женщин состоялись 3 марта 2019 года. Действующая летняя чемпионка Европы Параскеви Папахристу возглавила борьбу за победу после первой попытки (14,50 м). Обойти греческую спортсменку смогла только Ана Пелетейро, совершившая два удачных прыжка, на 14,56 м и 14,73 м (рекорд Испании). 35-летняя Ольга Саладуха трижды по ходу соревнований показала одинаковый результат 14,47 м, который принёс ей бронзу — очередную медаль в её богатой спортивной карьере.

Примечания

Ссылки 
 

тройной